Dipodascus é um género de fungos pertencente à biologia dos Dipodascaceae.

Espécies
O género Dipodascus inclui as seguintes espécies:

Referências

Ligações externas
Index Fungorum

Saccharomycetes